Населені пункти в Чехії:

 Долні Лгота (Злін)
 Долні Лгота (Острава-місто)